Шёквист () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шёквист, Густав (1943—2015) — шведский органист и дирижёр.
 Шёквист, Ингеборга (1912—2015) — шведская прыгунья в воду, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы.